Йожа (, ) — фамилия. Известные носители:

 Йожа, Вьорика (род. 1962) — румынская гребная рулевая.
 Йожа, Ладислав (1948—1999) — чехословацкий футболист, нападающий.